Ефим Самуилович Анцелио́вич (1904—1956) — советский радиотехник. Ответственный работник НКВД-МГБ СССР, инженер-полковник (1949).

Биография 
Родился в 1904 году. В 1919 году (в 15-летнем возрасте) добровольно записался в РККА. Член РКП(б) с 1920 года.

С 1920-х годов работал в военных организациях, связанных с радиотехникой; профессор. В 1938 году был арестован. Находился в Бутырской тюрьме (вместе с А. Л. Минцем, Б. И. Преображенским и А. Т. Ярмизиным) в качестве «заключённого специалиста». Досрочно освобождён.

С 1941 года зам. начальника 5-го отделения 2-го спецотдела (оперативной техники) НКВД СССР. Осенью 1942 года принимал участие в розыске агентурной группы противника в районе Каргополь - Няндома. 

С мая 1946 года по ноябрь 1951 года — помощник (заместитель) начальника отдела «Р» (радиоконтрразведка) МГБ СССР по технической части. Инженер-полковник (1949).

В ноябре 1951 года арестован по делу о «сионистском заговоре в МГБ». Освобожден в 1953 году, в ноябре того же года реабилитирован и уволен «по служебному несоответствию» в запас Министерства обороны.

Умер в 1956 году. Похоронен на Введенском кладбище (уч. 3).

Библиография 
 Метод расчета регенеративного радио-приема, 1929
 Ламповый генератор с внутриэлектродной связью. Издательство.Издательская комиссия электротехнического института имени В. И. Ленина Год 1930
 Ультракороткие волны. Под ред. проф. И. Г. Кляцкина. 2-е доп. изд. — : Гос. воен. изд., тип- треста «Полиграфкнига». 1933 [на обл: 1932]. — 240 с.
 Радиотехнические измерения. — Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. — 367 с. : черт.
 Галилео Галилей. (Элементы физики) : научное издание / Е. С. Анцелович. —  : Учпедгиз, 1955. — 100 с. : ил.
 Леонардо да Винчи : элементы физики / Е. С. Анцелович. — Москва : Просвещение, 1955. — 86 с. : ил. — (Классики физики).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за создание новой радиоаппаратуры
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (31.07.1944).
 медали

Примечания

Литература 
 Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 31 июля 1944 года
 Анцелиович (Некролог) // Радиотехника. 1956. — Т. 11. — № 2. 
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. — , 2005.
 Прудникова Е. А. 1953. Роковой год советской истории.

Ссылки 
 Биографии

Члены КПСС
Инженер-полковники (СССР)
Похороненные на Введенском кладбище